Кристина Фогель (; , Киргизская ССР) — немецкая профессиональная трековая велогонщица, двукратная олимпийская чемпионка, одиннадцатикратная чемпионка мира.

Карьера 
Кристина Фогель родилась в селе в Ленинское под Фрунзе (ныне Бишкек). Её семья переехала в Германию, когда девочке было шесть месяцев. В 2007 и 2008 годах спортсменка участвовала в Чемпионате мира среди юниоров и стала шестикратной чемпионкой мира среди юниоров и двукратной чемпионкой Европы среди юниоров.

В апреле 2009 года Фогель получила серьёзную травму после столкновения с микроавтобусом во время тренировки на шоссе около своего дома в Эрфурте. В течение двух дней она была в искусственной коме, но смогла полностью восстановиться и вернуться в спорт.

Первые серьёзные успехи пришли к Кристине на Чемпионате мира 2012 года в австралийском Мельбурне, где она завоевала золотую медаль в командном спринте в паре с Мириам Вельте с мировым рекордом 32,549 и бронзовую медаль в кейрине. На Олимпийских играх в Лондоне, проходивших спустя несколько месяцев, Кристина вместе со своей подругой стали олимпийскими чемпионками.

В 2013 году на Чемпионате мира в Минске Фогель и её напарнице снова нет равных в командном спринте. В индивидуальном спринте Кристина выиграла серебряную медаль, уступив только Ребекке Джеймс из Великобритании.

Чемпионат мира в Кали (2014 год) стал самым успешным мировым первенством для немки: она выиграла три золотые медали (в спринте, кейрине и командном спринте). А спустя год защитила свой чемпионский статус в спринте на Чемпионате мира в Ивелин.

Седьмую золотую медаль Чемпионата мира спортсменка завоевала в Лондоне, добавив к ней две бронзы — в спринте и командном спринте. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро немка стала олимпийской чемпионкой в спринте, а также показала третий результат в командном спринте в паре с бессменной напарницей Мириам Вельте.

После падения на тренировке 26 июня 2018 года Фогель получила тяжёлую травму позвоночника, и теперь её нижняя часть тела парализована.

Личная жизнь 
Долгое время Кристина встречается с Михаэлем Зайденбехером (Michael Seidenbecher).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам